Noorddijk (Groningen), een plaats in de gemeente Groningen (Groningen)
Noorddijk (Koggenland), een plaats in de gemeente Wester-Koggenland (Noord-Holland)